Список музеїв Болоньї.

Музеї Болоньї 

 Археологічний музей (Болонья) (Museo Civico Archeologico)
 Музей Альдовранді (Museo di Antropologia )
 Музей антропології (Болонья) (Museo di Antropologia )
 Музей гобеленів (Болонья) (Museo della Tappezzeria )
 Каза Кардуччі (Музей і бібліотека поета Кардуччі) (Casa Carducci )
 Музей Рісорджименто, в приміщенні Каза Кардуччі 
 Музей моря та старовинних географічних карт (Museo delle navi e delle antiche carte geografiche )
 Музей Сан Доменіко (Museo di San Domenico )
 Музей Сан Джузеппе (Museo di San Giuseppe )
 Музей Сан Петроніо (Museo di San Petronio )
 Музей Сан Стефано (Museo di San Stefano )
 Зоологічний музей (Болонья)  (Museo di Zoologia)
  Міський музей Болоньї 
 Національна пінакотека Болоньї (Pinacoteca Nazionale di Bologna )
 Музей Марсіліано (Museo Marsilianot)
 Музей мистецтва Китаю (Museo missionario d'arte cinese)
 Музей Таруффі (Museo C. Taruffi)
 Галерея сучасного мистецтва «Колекція Леркаро» (Galleria d'arte moderna Raccolta Lercaro)
 Інтернаціональний музей і музична бібліотека Болоньї (Museo internazionale e biblioteca della musica )
 Музей палаццо Поджі (Museo di Palazzo Poggi)

Посилання 

Музеї Італії
Музеї Болоньї
Болонья